Cinq îles portent le nom de Pulau Berhala (en indonésien-malais "l'île directrice") :
 En Indonésie :
 Un îlot de 5 hectares dans le détroit de Malacca situé à 48 milles nautiques au large de Medan, la capitale de la province de Sumatra du Nord. On peut y pratiquer la plongée sous-marine,
 Une des îles Riau dans le détroit de Berhala, objet de litige entre les provinces de Jambi et Riau,
 En Malaisie :
 Une île proche de Sandakan dans l'État de Sabah près des Philippines,
 Une île dans l'État de Johor,
 L'île de Batuan Berhala dans l'État de Perak.

 Une île à Singapour.